Sarsuatsiiveralak bezeichnet:
 Sarsuatsiiveralak (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sarsuatsiiveralak (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland